Symfonie nr. 21 (Brian)
 Symfonie nr. 21 (Bruk), een symfonie van de Fins-Oekraïense componist Fridrich Bruk  
 Symfonie nr. 21 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 21 (Hovhaness), een symfonie van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness
 Symfonie nr. 21 (Mjaskovski), een symfonie van de Russische componist Nikolaj Mjaskovski
 Symfonie nr. 21 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart
 Symfonie nr. 21 (Ovsianiko), een symfonie van de Russische componist Nikolaj Dmitrievitsj Ovsianiko-Kulikovski

B 21